Notorious — четвертий студійний альбом англійської групи Duran Duran, який був випущений 18 листопада 1986 року.

Композиції 
 Notorious - 4:18
 American Science - 4:43
 Skin Trade - 5:57
 A Matter of Feeling - 5:56
 Hold Me - 4:31
 Vertigo (Do the Demolition) - 4:44
 So Misled - 4:04
 Meet El Presidente - 4:19
 Winter Marches On - 3:25
 Proposition - 4:57

Учасники запису 
 Саймон Ле Бон — вокал
 Нік Роудс — клавішні
 Джон Тейлор — бас-гітара
 Стів Фероне - ударні
 Енді Тейлор, Найл Роджерс, Воррен Куккурулло - гітара

Джерела 
 Notorious  allmusic
 Notorious  last.fm

Альбоми Duran Duran
Англомовні музичні альбоми